Clanton ist der Familienname folgender Personen:

 Billy Clanton (1862–1881), Widersacher von Wyatt Earp bis hin zur Schießerei am O. K. Corral
 Ike Clanton (1847–1887), Widersacher von Wyatt Earp
 James Holt Clanton (1827–1871), Brigadegeneral im amerikanischen Sezessionskrieg
 Jimmy Clanton (* 1938), US-amerikanischer Sänger

Clanton steht für:
 Clanton (Alabama), der reale Verwaltungssitz des Chilton County, Alabama
 den fiktiven Verwaltungssitz des ebenfalls fiktiven Ford County, Mississippi in zahlreichen Geschichten des amerikanischen Autors John Grisham

im NRHP gelistete Objekte:
 Clanton Draw Site, in Animas, New Mexico, ID-Nr. 92001795
 Clanton-Whitney House, in Garfield, Arkansas, ID-Nr. 77001595